Heimerich ist der Familienname folgender Personen:

 Heymericus de Campo (auch Heimerich von Campen und Heimrich van de Velde; * um 1395, † 1460), spätmittelalterlicher Scholastiker
 Hermann Heimerich (1885–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Heimerich (* 1893), deutscher Jurist und Landrat
 Oskar von Heimerich (1865–1955), österreichischer Feldmarschall-Leutnant

außerdem:

 Heimerich (Westerwald), Berg (600,9 m) im Hohen Westerwald nordöstlich von Nisterberg